Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2002 was het 15e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 10 maart op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje en eindigde op 29 september op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië.

Het seizoen wordt vooral herinnerd om de manier waarop Colin Edwards het kampioenschap won. Edwards had met negen races te gaan 58 punten achterstand op Troy Bayliss. Op dat moment had Bayliss 14 overwinningen tegen twee voor Edwards. De laatste negen races werden allemaal gewonnen door Edwards, en mede dankzij een crash van Bayliss in het voorlaatste weekend op Assen wist Edwards het kampioenschap te winnen in de laatste race op Imola. In deze race reden Edwards en Bayliss gedurende de hele race wiel aan wiel, en door fans wordt de race bestempeld als de "Showdown at Imola".

Kalender

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website